Die Manteling () ist ein Natur- und Kulturgebiet, das das Hinterland von Nordwest-Walcheren gegen den Seewind schützt. Dieses Übergangsgebiet erstreckt sich über 200 Hektar. Es beinhaltet ursprüngliches Land, Wald, Dünen und Strand. Das Gebiet ist für seine Flora und Fauna bekannt. Einige Landgüter wurden 1995 im Rahmen eines Rekultivierungsprojekts restauriert.

Region in den Niederlanden
Walcheren
Geographie (Zeeland)
Region in Europa